Миряна Лучич () е хърватска тенисистка.

Има една титла от големия шлем на двойки през 1998 г. когато печели Откритото първенство на Австралия с Мартина Хингис. Тогава Миряна е само на 15 години.

Биография 
Лучич започва да играе тенис на 4 години. При девойките постига значителни успехи. Печели Откритото първенство на САЩ на сингъл през 1996 г. и Откритото първенство на Австралия на сингъл и двойки през 1997 г. Тя е една от трите тенистистки в историята на тениса, които на 14-годишна възраст успяват да спечелят две титли от юношеските гранд-шлем турнири (другите две са Мартина Хингис и Дженифър Каприати).

Кариера 
Най-доброто класиране на Лучич на сингъл в турнирите на женската тенис асоциация е класирането ѝ за полуфинал на Уимбълдън през 1999 г., където губи от Щефи Граф в три сета (6 – 7(3), 6 – 4, 6 – 4).

През периода 2004 – 2006 г. почти не участва в турнири поради лични проблеми. През февруари 2007 се завръща отново на корта с променлив успех.

Класиране в ранглистата в края на годината

Титли

Титли на сингъл (3)

Загубени финали на сингъл (3)

Титли на двойки (3)

Загубени финали на двойки (1)

Загубени финали на смесени двойки (1)

Източници

Външни препратки 
 
 
  Списък с участия за Фед Къп

Хърватски тенисистки
Родени в Дортмунд